Dècim Juni Brut Esceva I, cònsol romà 
 Dècim Juni Brut Esceva II, cònsol romà